

Geografia

Austria 
 Oberwölz – comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Oberwölz Stadt – ex comune ora frazione di Oberwölz, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Oberwölz Umgebung – ex comune ora frazione di Oberwölz, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Winklern bei Oberwölz – ex comune ora frazione di Oberwölz, comune nel distretto di Murau (Stiria)